HMS Aboukir, ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy en memoria de la bahía de Abu Qir, donde tuvo lugar la batalla del Nilo:
 HMS Aboukir fue un navío de línea de 74 cañones, anteriormente, el navío francés Aquilon. Fue capturado por los británicos tras la batalla del Nilo en 1798 y desguazado en 1802.
  fue un navío de línea de 74 cañones botado en 1807, que prestó servicios en puerto desde 1824, y fue vendido en 1838.
  fue un navío de línea de 90 cañones botado en 1848.  Fue equipado con propulsión por hélice en 1858 y vendido en 1877. 
  fue un crucero acorazado de la clase Cressy botado en 1900 y torpedeado junto a dos de sus gemelos el 22 de septiembre de 1914.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos